Auto's, motorfietsen en clip-on motoren:
Simplex (Nederland)
Simplex (Frankrijk)
Simplex (Birmingham)
Simplex (New Orleans) 
Simplex (New York) 
Simplex (Turijn)
Rex-Simplex, een Duits automerk

Taal en communicatie:
Simplex (communicatie)
Simplex (taalkunde)

Wiskunde:
Simplex (wiskunde), een convex veelvlak
Simplexmethode, een rekenmethode voor het oplossingen van een stelsel vergelijkingen

Overig:
Simplex (farmacie), een term uit de farmacie
Simplex (speelgoedmerk), een historisch merk voor speelgoed en leermiddelen